Мартиника има више значења:

 Мартиника (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мартиника (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику